«Pilar» o «El Pilar» puede referirse a:

Accidentes geográficos 
 Cala Pilar, cala en Menorca, Islas Baleares.

Antroponimia

Nombre propio 
 Pilar (nombre), nombre propio.

Apellido 

  Pilař (apellido), apellido checo.

Arquitectura 

 Pilar, elemento arquitectónico similar a la columna.

Deporte 

 Pilar (rugby), en rugby posición en los extremos de la primera línea en el scrum.

Mecánica 
 Pilar (automóvil), piezas que funcionan como soporte de otras piezas.

Divisiones administrativas 

 Pilar (Bataán), municipio en la provincia de Bataán, Filipinas.
 Pilar (Buenos Aires), ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Pilar (Córdoba), ciudad de la provincia de Córdoba, Argentina.
 Pilar (Nuevo México), localidad de los Estados Unidos.
 Pilar (Paraguay), localidad de Paraguay.
 Pilar (Santa Fe), localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina.
 Pilar (Surigao del Norte), municipio en la provincia de Surigao del Norte, Filipinas.
 El Pilar (Madrid), barrio de la ciudad de Madrid, España.
 Partido del Pilar, división administrativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Religión 
 Virgen del Pilar, advocación mariana con origen español.

Transporte 
 Estación Pilar, .